Saturnia bezeichnet:

 Saturnia, Ort in Italien
 Saturnia, die Schmetterlingsgattung Nachtpfauenaugen
 Saturnia (Schiff), Ozeandampfer
 Beiname der Göttin Juno